Miejscowość na Białorusi:
 Strupin

Miejscowości w Polsce:
 Strupin Duży
 Strupin Mały
 Strupin Łanowy